Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1933 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Molesworth et Emily Hood Westacott battent Joan Hartigan et Marjorie Gladman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1933
Australie Double dames
1933 en Australie